Logograf - povjesničar i kroničar u sraroj Grkoj,
 Logograf (pravo) - profesionaln sastavljač sudbenih ugovora u staroj Ateni.

Slični pojmovi:
 Logogram - znak (ideogram) koji predstavlja riječ ili ideju.